Jördens ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Jördens (* 1958), deutsche Papyrologin
 Christian Friedrich Jördens (Mediziner, 1696) (1696–1758), deutscher Mediziner
 Christian Friedrich Jördens (Mediziner, 1725) (1725–1791), deutscher Mediziner
 Gustav Jördens (1790–1834), deutscher Schriftsteller
 Johann Heinrich Jördens (1764–1813), deutscher Mediziner
 Karl Heinrich Jördens (1757–1835), deutscher Literaturhistoriker
Klaus Jördens (* 1947), deutscher Radrennfahrer und Trainer
 Rolf Jördens (* 1946), deutscher Agrarwissenschaftler